Tekenaar, Tekening, Tekenkunst, Technisch tekenen
Stripverhaal
Ondertekenen
Brandmerk

Zie ook 
Teken als enkelvoud van "tekenen" (doorverwijspagina)